Здесь представлен список подразделений Командования Канадских сухопутных войск по состоянию на 2007 год.

Королевский канадский танковый корпус

Регулярные вооружённые силы 

 Королевские канадские драгуны — Бронетанковые
 Конница лорда Стратконы (Королевские канадцы) — Бронетанковые
 12-й Канадский бронетанковый полк — Бронетанковые

Резервные вооружённые силы (Основной резерв) 

 Конногвардейский полк генерал-губернатора — Королевская конная гвардия (разведка)
 Галифаксские стрелки — Разведка
 8-й канадский гусарский полк (принцессы Луизы) — Разведка
 Онтарийский полк — Разведка
 Королевские йоркские рейнджеры (1-й американский полк) — Разведка
 Шербрукский гусарский полк — Разведка
 12-й бронетанковый полк Канады (ополчение) — Разведка
 1-й гусарский полк — Бронетанковая разведка
 Полк Острова Принца Эдуарда — Разведка
 Королевский канадский гусарский полк (Монреаль) — Разведка
 Британоколумбийский полк (Собственный герцога Коннаута) — Разведка
 Южноальбертская лёгкая конница — Разведка
 Саскачеванские драгуны — Разведка
 Собственный королевский калгарийский полк — Разведка
 Британоколумбийские драгуны — Разведка
 Конница Форт-Гарри — Разведка
 Халлский полк — Разведка
 Уинсорский полк — Разведка

Полки Канады
Вооружённые силы Канады